Григор Марков Григоров е български партизанин, офицер, генерал-лейтенант от Държавна сигурност.

Биография 
Роден е на 20 януари 1923 г. в град Неврокоп или на 20 февруари. От 1939 г. е член на РМС, а на БКП от 1944 г. Член е на Околийския комитет на РМС в Гоце Делчев. От септември 1943 г. е партизанин в Разложкия партизански отряд. Командир на партизански отряд „Анещи Узунов“. Учи право, но не завършва. След 9 септември 1944 г. работи във Военното контраразузнаване, а след това и във Второ главно управление на ДС. Бил е член на Бюрото на Окръжния комитет на БКП и окръжен съветник в Благоевград. От 1965 до 1972 г. е началник на Второ главно управление на Държавна сигурност. Според спомените на Петър Стоянов причина за свалянето му е несъгласието със освобождаването на Ангел Солаков. След това работи в Комитета по туризма. Достига до звание генерал-лейтенант през 1969 г. По време на неговото ръководство управлението е издигнато в ранг на главно управление и става Второ главно управление.

Бележки 

Командири на партизански формирования в България
Партизани от Партизански отряд Анещи Узунов
Български офицери от Македония
Генерали от Държавна сигурност
Генерал-лейтенанти от НРБ
Български разузнавачи
Членове на БКП
Родени в Гоце Делчев